Korablowa () – żeńska forma rosyjskiego nazwiska Korablow oraz toponim w Rosji

Osoby 
 Anżeła Michajłowna Korablowa (1961) – białoruska aktorka
 Walerija Jurjewna Korablowa (1978) – rosyjska dziennikarka prowadząca programy informacyjne
 Irina Władimirowna Korablowa (1957) – rosyjska aktorka

Toponim 
 Korablowa – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego

Strony ujednoznaczniające